Malmsten oder Malmstén ist der Familienname folgender Personen:

 Birger Malmsten (1920–1991), schwedischer Schauspieler
 Bodil Malmsten (1944–2016), schwedische Dichterin und Schriftstellerin
 Carl Malmsten (1888–1972), schwedischer Möbeldesigner
 Carl Johan Malmsten (1814–1886), schwedischer Mathematiker
 Egil Malmsten (1921–2016), schwedischer Maler  
 Eugen Malmstén (1907–1993), finnischer Sänger, Musiker, Komponist und Orchesterleiter   
 Georg Malmstén (1902–1981), finnischer Sänger, Musiker, Komponist, Orchesterleiter und Schauspieler
 Gustaf Malmsten (1889–1976), schwedischer Weitspringer
 Olof af Malmsten (1720–1797), schwedischer Beamter und Reichstagsabgeordneter  
 Pehr Henrik Malmsten (1811–1883), schwedischer Mediziner  
 Ragni Malmstén (1933–2002), finnische Sängerin und Komponistin